Весёлый:

Водотоки 
 Весёлый, 21 км по левому берегу реки Тихая (Енисей от истока до Саяно-Шушенского г/у)
 Весёлый, 1313 км по левому берегу реки Колыма (Колыма от впадения р. Сеймчан до в/п ГМС Коркодон)
 Весёлый, 147 км по левому берегу реки Кухтуй (Реки бассейна Охотского моря от северо-восточной границы бассейна р. Иня до границы бассейна р. Уда)
 Весёлый, 33 км по правому берегу реки Средний Уркан (Зея от Зейского г/у до впадения р. Селемджа)
 Весёлый, 187 км по левому берегу реки Гарь (Селемджа)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Весёлый — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Весёлый — упразднённый посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Весёлый — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Весёлый — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Весёлый — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Весёлый — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
Адыгея
 Весёлый — хутор в Майкопском районе, Абадзехское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Майкопском районе, Каменномостское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в составе города Майкоп.
 Весёлый — хутор в Шовгеновском районе.

Башкортостан
 Весёлый — деревня в Иглинском районе.
 Весёлый — хутор в Мелеузовском районе, упразднён в 1979 году.
 Весёлый — деревня в Стерлитамакском районе.

Белгородская область
 Весёлый — хутор в Вейделевском районе.
 Весёлый — хутор в Губкинском районе.
 Весёлый — хутор в Корочанском районе.
 Весёлый — хутор в Красненском районе.
 Весёлый — хутор в Новооскольском районе.
 Весёлый — хутор в Прохоровском районе.
 Весёлый — хутор в Яковлевском районе.

Брянская область
 Весёлый — посёлок в Брянском районе.
 Весёлый — посёлок в Суражском районе, Лопазненское сельское поселение.
 Весёлый — посёлок в Суражском районе, Овчинское сельское поселение.

Волгоградская область
 Весёлый — хутор в Котельниковском районе.
 Весёлый — хутор в городском округе город Михайловка.
 Весёлый — хутор в Новоаннинском районе.

Воронежская область
 Весёлый — хутор в Острогожском районе.

Иркутская область
 Весёлый — посёлок в Чунском районе.

Калининградская область
 Весёлый — посёлок в Гвардейском районе.

Кемеровская область
 Весёлый — посёлок в Новокузнецком районе.

Краснодарский край
 Весёлый — хутор в составе города Горячий Ключ.
 Весёлый — посёлок в Каневском районе.
 Весёлый — хутор в Крымском районе, Кеслеровское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Крымском районе, Мерчанское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Крымском районе, Южное сельское поселение.
 Весёлый — посёлок в Курганинском районе.
 Весёлый — посёлок в Лабинском районе, Вознесенское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Лабинском районе, Зассовское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Мостовском районе.
 Весёлый — посёлок в Новокубанском районе.
 Весёлый — хутор в Отрадненском районе, Красногвардейское сельское поселение.
 Весёлый — посёлок в Отрадненском районе, Маякское сельское поселение.
 Весёлый — хутор в Северском районе.
 Весёлый — хутор в Староминском районе.
 Весёлый — хутор в Тбилисском районе.
 Весёлый — хутор в Успенском районе
 Весёлый — до 1915 г. название станицы Новопетровская в Павловском районе.

Курская область
 Весёлый — посёлок в Большесолдатском районе.
 Весёлый — хутор в Железногорском районе.
 Весёлый — хутор в Корочанском районе.
 Весёлый — хутор в Фатежском районе, Верхнехотемльский сельсовет.
 Весёлый — хутор в Фатежском районе, Солдатский сельсовет.
 Весёлый — посёлок в Хомутовском районе.

Мордовия
 Весёлый — посёлок в Темниковском районе.

Омская область
 Весёлый — посёлок в Горьковском районе.
 Весёлый — посёлок в Москаленском районе.

Орловская область
 Весёлый — посёлок в Глазуновском районе.
 Весёлый — посёлок в Залегощенском районе.
 Весёлый — посёлок в Колпнянском районе.
 Весёлый — посёлок в Сосковском районе.

Пензенская область
 Весёлый — посёлок в Белинском районе.
 Весёлый — посёлок в Тамалинском районе, упразднён в 2006 году.

Приморский край
 Весёлый — посёлок в Анучинском районе.

Ростовская область
 Весёлый — хутор в Аксайском районе.
 Весёлый — посёлок в Весёловском районе.
 Весёлый — хутор в Дубовском районе.
 Весёлый — хутор в Мартыновском районе.
 Весёлый — хутор в Мясниковском районе.
 Весёлый — хутор в Неклиновском районе.
 Весёлый — хутор в Октябрьском районе.
 Весёлый — хутор в Орловском районе.
 Весёлый — хутор в Ремонтненском районе.
 Весёлый — хутор в Родионово-Несветайском районе.
 Весёлый — хутор в Целинском районе.

Рязанская область
 Весёлый — посёлок в Сараевском районе.
 Весёлый — посёлок в Шацком районе.

Саратовская область
 Весёлый — деревня в Калининском районе, упразднена в 2003 г.

Ставропольский край
 Весёлый — хутор в Андроповском районе.
 Весёлый — хутор в Ипатовском районе, Добровольно-Васильевский сельсовет.
 Весёлый — хутор в Ипатовском районе, Лиманский сельсовет.
 Весёлый — хутор в Кировском районе.
 Весёлый — хутор в Минераловодском районе.
 Весёлый — хутор в Шпаковском районе

Тульская область
 Весёлый — посёлок в Чернском районе.

Тюменская область
 Весёлый — посёлок в Ярковском районе.

Хабаровский край
 Весёлый — посёлок в Верхнебуреинском районе.

Персоналии 
 Артём Весёлый (Николай Иванович Кочкуров; 1899—1938) — русский писатель.
 Весёлый, Иван Егорович (род. 1934) — советский работник промышленности, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Весёлый Посёлок
 Веселый
 Весёлое
 Весёлая
 Весёлый Первый
 Весёлый Второй
 Вольно-Весёлый
 Горно-Весёлый
 Нововесёлый
 Кордон Весёлый